Contea di Grayson o Grayson County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Grayson (Kentucky)
 Contea di Grayson (Texas)
 Contea di Grayson (Virginia)